Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2016, soixante-et-unième édition des championnats du monde de tennis de table et huitième dédiée aux équipes, ont eu lieu du 28 février au 6 mars 2016 à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Messieurs

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Corée du Nord, 3. Autriche, 4. République tchèque, 5. Taipei, 6. Grèce
Groupe B: 1. France, 2. Suède, 3. Angleterre, 4. Allemagne, 5. Danemark, 6. Malaisie
Groupe C: 1. Japon, 2. Pologne, 3. Portugal, 4. Ukraine, 5. Biélorussie, 6. Singapour
Groupe D: 1. Corée du Sud, 2. Hong Kong, 3. Croatie, 4. Russie, 5. Roumanie, 6. Italie

Phase finale 

Équipe championne :  : Xu Xin, Ma Long et Zhang Jike

Équipe finaliste :  : Jun Mizutani, Maharu Yoshimura et Yuya Oshima

Dames

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Taipei, 3. Roumanie, 4. Hongrie, 5. Espagne, 6. Malaisie
Groupe B: 1. Japon, 2. Corée du Nord, 3. Allemagne, 4. République tchèque, 5. Thaïlande, 6. Brésil
Groupe C: 1. Singapour, 2. Pays-Bas, 3. Ukraine, 4. Biélorussie, 5. Pologne, 6. France
Groupe D: 1. Hong Kong, 2. Corée du Sud, 3. Autriche, 4. Russie, 5. États-Unis, 6. Suède

Phase finale 

Équipe championne :  : Liu Shiwen, Li Xiaoxia et Ding Ning

Équipe finaliste :  : Ai Fukuhara, Kasumi Ishikawa et Mima Ito

Notes et références 

2016
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2016
Monde par équipes
Sport en Malaisie en 2016
Sport en février 2016
Sport en mars 2016